SA poate fi:

 Societate pe acțiuni, una din formele de societate comercială cu o largă implementare internațională;
 Arabia Saudită, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări;
 .sa, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Arabia Saudită;
 Salerno, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT;
 South African Airways, codul IATA al acestei companii aeriene;
 Sturmabteilung, grupare paramilitară nazistă.

Șa 

 Șa, accesoriu de călărie
 Șa (slovă), literă a alfabetului chirilic

Legături externe 
 
  „SA” la acronymfinder.com